Deutsche Katholische Volkspartei – partia polityczna mniejszości niemieckiej w II Rzeczypospolitej
 DKV Euro Service – operator systemu kart paliwowych